En haut de l'affiche (Billboard), dixième  épisode de la saison 6 de Malcolm, diffusé en 2005 ;
 En haut de l'affiche (Like Water For Murder), dix-septième épisode de la saison 4 des Experts : Manhattan, diffusé en 2008 ;
 En haut de l'affiche, sixième  épisode de la saison 13 de Famille d'accueil, diffusé en 2015.

Voir aussi